71. Internationales Stadionfest – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 1 września 2012 na Olympiastadion w Berlinie. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF).

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2012 w lekkoatletyce
2012 w Niemczech
Internationales Stadionfest